William Press ist der Name folgender Personen:

* William Press (Ringer), britischer Ringer 
 William H. Press (* 1948), amerikanischer Astrophysiker, Informatiker und Biologe